Сирийское письмо () — четырнадцатый блок стандарта Юникод. Содержит все символы сирийского письма во всех формах.

Список символов 

|}

Компактная таблица 
{| class="wikitable" style="border-collapse:collapse;background:#FFFFFF;font-size:large;text-align:center"
| colspan="17" style="background:#F8F8F8;font-size:small" lang="arc" | Сирийское письмоОфициальная таблица символов Консорциума Юникода
|- style="background:#F8F8F8;font-size:small"
| style="width:45pt" |  || style="width:20pt"  | 0 || style="width:20pt"  | 1 || style="width:20pt"  | 2 || style="width:20pt"  | 3 || style="width:20pt"  | 4 || style="width:20pt"  | 5 || style="width:20pt"  | 6 || style="width:20pt"  | 7 || style="width:20pt"  | 8 || style="width:20pt"  | 9 || style="width:20pt"  | A || style="width:20pt"  | B || style="width:20pt"  | C || style="width:20pt"  | D || style="width:20pt"  | E || style="width:20pt"  | F
|- lang="arc"
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" lang="en" | U+070x
| title="U+0700: SYRIAC END OF PARAGRAPH" | ܀
| title="U+0701: SYRIAC SUPRALINEAR FULL STOP" | ܁
| title="U+0702: SYRIAC SUBLINEAR FULL STOP" | ܂
| title="U+0703: SYRIAC SUPRALINEAR COLON" | ܃
| title="U+0704: SYRIAC SUBLINEAR COLON" | ܄
| title="U+0705: SYRIAC HORIZONTAL COLON" | ܅
| title="U+0706: SYRIAC COLON SKEWED LEFT" | ܆
| title="U+0707: SYRIAC COLON SKEWED RIGHT" | ܇
| title="U+0708: SYRIAC SUPRALINEAR COLON SKEWED LEFT" | ܈
| title="U+0709: SYRIAC SUBLINEAR COLON SKEWED RIGHT (alias SYRIAC SUBLINEAR COLON SKEWED LEFT)" | ܉
| title="U+070A: SYRIAC CONTRACTION" | ܊
| title="U+070B: SYRIAC HARKLEAN OBELUS" | ܋
| title="U+070C: SYRIAC HARKLEAN METOBELUS" | ܌
| title="U+070D: SYRIAC HARKLEAN ASTERISCUS" | ܍
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="U+070F: SYRIAC ABBREVIATION MARK" | SAM܏
|- lang="arc"
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" lang="en" | U+071x
| title="U+0710: SYRIAC LETTER ALAPH" | ܐ
| title="U+0711: SYRIAC LETTER SUPERSCRIPT ALAPH" | ܑ
| title="U+0712: SYRIAC LETTER BETH" | ܒ
| title="U+0713: SYRIAC LETTER GAMAL" | ܓ
| title="U+0714: SYRIAC LETTER GAMAL GARSHUNI" | ܔ
| title="U+0715: SYRIAC LETTER DALATH" | ܕ
| title="U+0716: SYRIAC LETTER DOTLESS DALATH RISH" | ܖ
| title="U+0717: SYRIAC LETTER HE" | ܗ
| title="U+0718: SYRIAC LETTER WAW" | ܘ
| title="U+0719: SYRIAC LETTER ZAIN" | ܙ
| title="U+071A: SYRIAC LETTER HETH" | ܚ
| title="U+071B: SYRIAC LETTER TETH" | ܛ
| title="U+071C: SYRIAC LETTER TETH GARSHUNI" | ܜ
| title="U+071D: SYRIAC LETTER YUDH" | ܝ
| title="U+071E: SYRIAC LETTER YUDH HE" | ܞ
| title="U+071F: SYRIAC LETTER KAPH" | ܟ
|- lang="arc"
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" lang="en" | U+072x
| title="U+0720: SYRIAC LETTER LAMADH" | ܠ
| title="U+0721: SYRIAC LETTER MIM" | ܡ
| title="U+0722: SYRIAC LETTER NUN" | ܢ
| title="U+0723: SYRIAC LETTER SEMKATH" | ܣ
| title="U+0724: SYRIAC LETTER FINAL SEMKATH" | ܤ
| title="U+0725: SYRIAC LETTER E" | ܥ
| title="U+0726: SYRIAC LETTER PE" | ܦ
| title="U+0727: SYRIAC LETTER REVERSED PE" | ܧ
| title="U+0728: SYRIAC LETTER SADHE" | ܨ
| title="U+0729: SYRIAC LETTER QAPH" | ܩ
| title="U+072A: SYRIAC LETTER RISH" | ܪ
| title="U+072B: SYRIAC LETTER SHIN" | ܫ
| title="U+072C: SYRIAC LETTER TAW" | ܬ
| title="U+072D: SYRIAC LETTER PERSIAN BHETH" | ܭ
| title="U+072E: SYRIAC LETTER PERSIAN GHAMAL" | ܮ
| title="U+072F: SYRIAC LETTER PERSIAN DHALATH" | ܯ
|- lang="arc"
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" lang="en" | U+073x
| title="U+0730: SYRIAC PTHAHA ABOVE" | ܰ
| title="U+0731: SYRIAC PTHAHA BELOW" | ܱ
| title="U+0732: SYRIAC PTHAHA DOTTED" | ܲ
| title="U+0733: SYRIAC ZQAPHA ABOVE" | ܳ
| title="U+0734: SYRIAC ZQAPHA BELOW" | ܴ
| title="U+0735: SYRIAC ZQAPHA DOTTED" | ܵ
| title="U+0736: SYRIAC RBASA ABOVE" | ܶ
| title="U+0737: SYRIAC RBASA BELOW" | ܷ
| title="U+0738: SYRIAC DOTTED ZLAMA HORIZONTAL" | ܸ
| title="U+0739: SYRIAC DOTTED ZLAMA ANGULAR" | ܹ
| title="U+073A: SYRIAC HBASA ABOVE" | ܺ
| title="U+073B: SYRIAC HBASA BELOW" | ܻ
| title="U+073C: SYRIAC HBASA-ESASA DOTTED" | ܼ
| title="U+073D: SYRIAC ESASA ABOVE" | ܽ
| title="U+073E: SYRIAC ESASA BELOW" | ܾ
| title="U+073F: SYRIAC RWAHA" | ܿ
|- lang="arc"
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" lang="en" | U+074x
| title="U+0740: SYRIAC FEMININE DOT" | ݀
| title="U+0741: SYRIAC QUSHSHAYA" | ݁
| title="U+0742: SYRIAC RUKKAKHA" | ݂
| title="U+0743: SYRIAC TWO VERTICAL DOTS ABOVE" | ݃
| title="U+0744: SYRIAC TWO VERTICAL DOTS BELOW" | ݄
| title="U+0745: SYRIAC THREE DOTS ABOVE" | ݅
| title="U+0746: SYRIAC THREE DOTS BELOW" | ݆
| title="U+0747: SYRIAC OBLIQUE LINE ABOVE" | ݇
| title="U+0748: SYRIAC OBLIQUE LINE BELOW" | ݈
| title="U+0749: SYRIAC MUSIC" | ݉
| title="U+074A: SYRIAC BARREKH" | ݊
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="U+074D: SYRIAC LETTER SOGDIAN ZHAIN" | ݍ
| title="U+074E: SYRIAC LETTER SOGDIAN KHAPH" | ݎ
| title="U+074F: SYRIAC LETTER SOGDIAN FE" | ݏ
|-
| colspan="17" style="background:#F8F8F8;font-size:small;text-align:left" | Примечания
1.По состоянию на версию 15.0.
2.Серые клетки обозначают зарезервированные кодовые позиции.
|}

См. также 
 Набор символов
 Дополнение к сирийскому письму

Примечания